Sila eller SILA kan syfta på

 Sila – en ande inom inuitmytologi
 Sila (bergskedja)  – en bergskedja i Kalabrien, Italien
 SILA – ett flygbolag som idag ingår i Scandinavian Airlines, se Svensk Interkontinental Lufttrafik AB

Personer
 Sıla Gençoğlu (1980–), en turkisk sångare